Алекса́ндр Алекса́ндрович Корча́гин:
 Корчагин, Александр Александрович (1900—1977) — советский учёный-геоботаник и бриолог, доктор географических наук (1940), доктор биологических наук (1941).
 Корчагин, Александр Александрович (1945—2022) — российский виолончелист и музыкальный педагог.